Лы́сая Гора́ — распространённый топоним славянского происхождения (см. также Лысая). Известен как ороним в фольклоре многих европейских народов (см. статью о Лысой горе из преданий и сказок).

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Лысая Гора — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Лысая Гора — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Лысая Гора — деревня в Минском районе Минской области.
 Лысая Гора — деревня в Червенском районе Минской области.
 Лысая Гора — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Приднестровье
 Лысая Гора — село в Рыбницком районе.

Россия
 Лысая Гора — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
Лысая Гора — село в Тарусском районе Калужской области.
Лысая гора — посёлок в Таштагольском районе Кемеровской области.
 Лысая Гора — село в Ельниковском районе Мордовии.
Лысая Гора — посёлок в Воротынском районе Нижегородской области.
 Лысая Гора — деревня в Лысковском районе Нижегородской области.
 Лысая Гора — деревня в Чернушинском районе Пермского края.
 Лысая Гора — деревня в Усвятском районе Псковской области.
 Лысая Гора — деревня в Молчановском районе Томской области, упразднена в 2014 г.

Украина
 Лысая Гора — заповедник около города Васильевка Запорожской области.
 Лысая Гора — историческая местность в Киеве.
 Лысая Гора — исторический район в Харькове.
 Лысая Гора — посёлок в Коропском районе Черниговской области.
 Лысая Гора — село в Тлумачском районе Ивано-Франковской области
 Лысая Гора — село в Ильинецком районе Винницкой области
 Лысая Гора — село в Первомайском районе Николаевской области.

Горы и возвышенности 
 Австрия
 Лысая Гора (Каленберг) — на окраине венского округа Дёблинг.
 Белоруссия
 Лысая гора — вторая по высоте точка Белоруссии.
 Крым
 спорная между Россией и Украиной территория
 Лысая гора — в Феодосии.
Россия
 Лысая гора — возвышенность в Воронеже.
 Лысая гора — Лужский район, Ленинградская область (мемориал и братская могила советских воинов и партизан).
 Лысая гора — холм на котором находится дачный посёлок у Оренбурга.
 Лысая гора — одна из гряды Сокольих гор в Красноглинском районе Самары.
 Лысая гора (Полярные Зори) — гора недалеко от г. Полярные Зори, Мурманская обл. Горнолыжный комплекс «Салма»
 Лысая гора (Саратов) — холм на территории Саратова.

Другие топонимы 
Россия
 Лысая гора — луг в Битцевском лесопарке в Москве.
 «Лысая гора» — мемориальный комплекс в Волгограде.
 Лысая Гора — район в Улан-Удэ.
 Лысая Гора — улица в Хостинском районе города Сочи.

Украина
 Лысая Гора — район Харькова.

См. также 
 Лыса
 Лыса-Гора
 Лысая Горка
Лысые Горы
 Верхняя Лысая Гора
Лысая Гора-1
Лысая Гора-2



Страницы значений:Географические объекты